Il singolare del Warsaw Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2003.

Elena Bovina era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Amélie Mauresmo ha battuto in finale Venus Williams che si è ritirata sul punteggio di 6-7(6), 6-0, 3-0.

Teste di serie

  Venus Williams (finale)
  Amélie Mauresmo (campionessa)
  Daniela Hantuchová (secondo turno)
  Jelena Dokić (semifinali)
  Magdalena Maleeva (primo turno)

 Eléni Daniilídou (secondo turno)
 Anna Smashnova (quarti di finale)
 Conchita Martínez (ritiro)
 Elena Lichovceva (ritiro)
 Tat'jana Panova (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Warsaw Open 2003